Le terme « catholique » est emprunté au latin , lui-même emprunté au grec  signifiant « général, universel ». La plupart des Églises chrétiennes se revendiquent être « catholiques » dans le sens d'une « vocation universelle » comme en témoigne le credo de Nicée-Constantinople. Certaines font explicitement mention de cet aspect universaliste dans leur appellation.
Une église catholique est un endroit religieux où les chrétiens viennent prier.

Église catholique romaine 
 Église catholique ou Église catholique romaine
Composition de l'Église catholique

Les Églises orientales catholiques 
 Églises catholiques orientales
 Église catholique arménienne 
 Église catholique byzantine
 Église catholique chaldéenne
 Église catholique copte
 Église catholique éthiopienne
 Église maronite
 Église catholique syriaque
 Église catholique syro-malabare
 Église catholique syro-malankare

Églises grecques-catholiques 
 Église grecque-catholique albanaise
 Église grecque-catholique biélorusse
 Église grecque-catholique bulgare
 Église grecque-catholique hellène
 Église grecque-catholique hongroise
 Église grecque-catholique italo-albanaise
 Église grecque-catholique italo-grecque
 Église grecque-catholique macédonienne
 Église grecque-catholique melkite
 Église grecque-catholique roumaine
 Église grecque-catholique russe
 Église grecque-catholique slovaque
 Église grecque-catholique tchèque
 Église grecque-catholique ukrainienne
 Communauté grecque-catholique géorgienne

Églises « catholiques » 
Malgré leur nom, ces Églises ne sont pas en communion avec l’Église catholique.
 Églises vieilles-catholiques
 Église vieille-catholique ou Église catholique-chrétienne
 Église vieille-catholique romaine
 Église polonaise-catholique
 Église catholique apostolique du Brésil (église catholique indépendante)
 Église catholique apostolique évangélique lusitanienne (anglicans)
 Église catholique libérale (mouvement théosophique)
 Église catholique apostolique (mouvement millénariste)

Voir aussi 
 Catholicisme
 Catholicos